Frans Werner Tamm (1658-1724), peintre allemand
 Igor Tamm (1895-1971), physicien russe, lauréat du prix Nobel de physique en 1958
 Igor Tamm (1922-1995), biologiste américain d'origine estonienne
 Jüri Tamm (1957–2021), athlète estonien
 Mary Tamm (1950-2012), actrice anglaise
 Riin Tamm (1981-), généticienne estonienne

Autres 
 Tamm, cratère lunaire
 Tamm, commune allemande de Bade-Wurtemberg

Notes 

Homonymie de patronyme